С 3 по 9 сентября 1923 года в Москве в рамках Всесоюзного Праздника физкультуры был разыгран Чемпионат СССР по футболу 1923 среди команд городов СССР.

Соревнование проводилось по «олимпийской системе».

В турнире первенствовали хозяева чемпионата, сборная Москвы.

Участники 
Участие приняли 16 команд от трёх из четырёх союзных республик, образовавших СССР:
 Харьков (команда ЮЖД - Южной железной дороги, управление которой находилось в Харькове - команда железнодорожников); Данная команда не являлась сильнейшей в Харькове, ее игроки не входили в сборную города;
Тифлис (команда ОКА - Отдельной Краснознамённой Красной Армии, расположенной в Закавказье);
Москва;
Воронеж (команда ЮВЖД - Юго-Восточной Железной Дороги, управление которой находилось в Воронеже - команда железнодорожников);
Ржев ( команда МББЖД - Московско-Белорусско-Балтийской Железной Дороги - также команда железнодорожников);
Команды железнодорожников съезжались в Москву для проведения 6 - 14 сентября Первенства Железных Дорог. Некоторые из них участвовали и в данном турнире;

 Уфа (команда КСМБ - Коммунистического Союза Молодёжи Башкирии);
 Иваново;
 Ярославль;
 Коломна;
 Тамбов;
 Нижний Новгород;
 Ковров;
 Калуга;
 Иркутск;
 Гомель (до 1926 года относился к РСФСР);

Место проведения и стадионы 
Все матчи состоялись в Москве на 6 стадионах. Главной ареной стал стадион, построенный на территории Иностранного отдела Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки (ВСХКПВ). Стадион был одним из крупнейших в стране. На нём было сыграно 4 матча, в том числе и финал.

Судьи 
Список судей обслуживавших матчи чемпионата:
 П.Бозов (Москва);
 А.Зискинд (Москва);
 С.Романов (Москва);
 Л.Смирнов (Москва);
 И.Поспехов (Москва);
 Р.Юзефович (Москва);
 К.Шмитько (Харьков);
 В.Гридин (Москва);

Ход турнира

Основной турнир

Первоначальная сетка турнира 

Ввиду того, что команда Харькова прибыла на турнир позже остальных участников и не смогла к тому же в первый день переиграть команду Тулы (требовался дополнительный матч), то при существующей сетке ей пришлось бы играть каждый день в течение 5 дней, что организационным комитетом было признано невозможным физически. С другой стороны, футбольный турнир являлся частью спортивного праздника, и его необходимо было завершить в намеченные сроки (для подведения итогов, ранжирования команд и т. п.). В результате организаторы турнира решили изменить сетку розыгрыша таким образом, чтобы команда Харькова пропустила этап 1/8 финала и оказалась сразу в 1/4 финала. Для этого понадобилось провести дополнительный матч: один участник - сборная Москвы (как хозяйка турнира, могла привлечь больше игроков на турнир, и лишний сыгранный матч не имел для нее особого значения), второго участника определил жребий, проведенный среди команд, начавших турнир пораньше (3 сентября). Удача "улыбнулась" команде Тифлиса.

Сетка турнира после изменений

Матчи

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Утешительный турнир (за 9 - 16 места) 
Утешительный турнир был проведен между командами, проигравшими в 1/8 финала.

Итоги чемпионата 

 Итоговое положение команд

 Чемпионы

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|}

Список 33 лучших 
Вратари:

 1. Николай Соколов («Яхт-клуб райкомвода» Москва); 2. Александр Полежаев («Коломяги» Петроград); 3. Борис Баклашов («Моссовет» Москва)

Защитники:
 1. Георгий Гостев («Коломяги» Петроград); 2.Пётр Попов («Моссовет» Москва); 3. Вячеслав Андреев («Красное Орехово» Орехово-Зуево)
 1. Пётр Ежов («Спорт» Петроград); 2. Сергей Сысоев (ОППВ Москва); 3. Михаил Рущинский («Яхт-клуб райкомвода» Москва)

Полузащитники:
 1. Владимир Воног («Путиловский Кружок» Петроград); 2. Владимир Ратов (ОППВ Москва); 3. Казимир Малахов («Яхт-клуб райкомвода» Москва)
 1. Павел Батырев («Спорт» Петроград); 2. Сергей Бухтеев («Яхт-клуб райкомвода» Москва); 3. Иван Артемьев («Красная Пресня» Москва)
 1. Борис Карнеев («Коломяги» Петроград); 2. Дмитрий Лагунов («Петровский» Петроград); 3. Иван Привалов («Штурм» Харьков)

Нападающие:
 1. Пётр Григорьев («Меркур» Петроград); 2. Тарас Григорьев («Яхт-клуб райкомвода» Москва); 3. Сергей Чесноков (ОППВ Москва)

 1. Михаил Бутусов («Унитас» Петроград); 2. Дмитрий Маслов («Красная Пресня» Москва); 3. Николай Троицкий («Динамо» Москва)

 1. Пётр Исаков («Красная Пресня» Москва); 2. Фёдор Селин («Яхт-клуб райкомвода» Москва); 3. Александр Шпаковский («Штурм» Харьков)

 1. Павел Канунников («Красная Пресня» Москва); 2. Пётр Артемьев («Красная Пресня» Москва); 3. Иван Натаров («Штурм» Харьков)

 1. Александр Богданов («Спорт» Петроград); 2. Константин Жибоедов (ОППВ Москва); 3. Алексей Шапошников («Красное Орехово» Орехово-Зуево)

Примечания

Литература 

 Внуков, В. "Чемпионаты России и СССР" 1912-1935 - Чебоксары. 1999
 Шваб, П. "Энциклопедия советского футбола" - Черновцы, 1994
Александр Савин. Москва футбольная. Полная история в лицах, событиях, цифрах и фактах. Справочник;
Стриха В.Ф. Футбольно-хоккейный альманах. Украина и соседние державы 1863-1954 (укр.);
 История иркутского футбола;
Калмыков В.В., Эквист В.Г. История тамбовского футбола. 1910 - 2005;
Игнатов Ю.П. История калужского футбола 1907 - 2007. Калуга - 2009;
Игрок - воронежский спортивный еженедельник - № 2 (305) 20 января 2000 года;
 Footballfacts ;
"Звёзды советского футбола 1918-1987" - Москва.1988;

Ссылки 

Чемпионат СССР по футболу 1923